Грег Олсен  () — американский профессиональный игрок в американский футбол, выступающий на позиции тайт-энда в клубе Национальной футбольной лиги «Каролина Пэнтерс».

Карьера в НФЛ 

«Чикаго Беарз» выбрали Олсена под 31 номером драфта в 2007 году. 3 июля подписал контракт на 5 лет. Провел 62 матча и набрал 20 тачдаунов.

28 июля 2011 года был обменян в «Каролину Пэнтерс».

Статистика на приёме и на выносе

Статистика в регулярных сезонах 

|2007||22||CHI||TE||82||14||4||66||39||391||10,0||2||19||31||2,8||27,9||59,1 %||5,9||||||||||||||||||39||10,0||391||2||0
|-
|2008||23||CHI||TE||82||16||7||82||54||574||10,6||5||33||52||3,4||35,9||65,9 %||7,0||||||||||||||||||54||10,6||574||5||2
|-
|2009||24||CHI||TE||82||16||15||108||60||612||10,2||8||33||41||3,8||38,3||55,6 %||5,7||||||||||||||||||60||10,2||612||8||0
|-
|2010||25||CHI||TE||82||16||13||70||41||404||9,9||5||22||39||2,6||25,3||58,6 %||5,8||||||||||||||||||41||9,9||404||5||2
|-
|2011||26||CAR||FB/TE||88||16||13||89||45||540||12,0||5||27||44||2,8||33,8||50,6 %||6,1||||||||||||||||||45||12,0||540||5||1
|-
|2012||27||CAR||TE||88||16||16||104||69||843||12,2||5||44||47||4,3||52,7||66,3 %||8,1||||||||||||||||||69||12,2||843||5||0
|-
|2013||28||CAR||TE||88||16||16||111||73||816||11,2||6||45||31||4,6||51,0||65,8 %||7,4||||||||||||||||||73||11,2||816||6||0
|-
|2014*||29||CAR||TE||88||16||16||123||84||1008||12,0||6||55||38||5,3||63,0||68,3 %||8,2||||||||||||||||||84||12,0||1008||6||1
|-
|2015*||30||CAR||TE||88||16||16||124||77||1104||14,3||7||52||52||4,8||69,0||62,1 %||8,9||||||||||||||||||77||14,3||1104||7||1
|-
|2016*||31||CAR||TE||88||16||16||129||80||1073||13,4||3||54||78||5,0||67,1||62,0 %||8,3||||||||||||||||||80||13,4||1073||3||0
|-
|2017||32||CAR||TE||88||7||7||38||17||191||11,2||1||13||30||2,4||27,3||44,7 %||5,0||||||||||||||||||17||11,2||191||1||0
|-
|2018||33||CAR||TE||88||9||9||38||27||291||10,8||4||18||23||3,0||32,3||71,1 %||7,7||||||||||||||||||27||10,8||291||4||0
|-
|2019||34||CAR||TE||88||12||12||71||48||552||11,5||2||33||41||4,0||46,0||67,6 %||7,8||||||||||||||||||48||11,5||552||2||0
|- style="background-color: #E0E0E0; font-weight:600; font-style:oblique; border:2px solid black"
|colspan="5"|Карьера||186||160||1153||714||8399||11,8||59||448||78||3,8||45,2||61,9 %||7,3||||||||||||||||||714||11,8||8399||59||7
|- style="font-style:oblique"
|9 лет||||CAR||||||124||121||827||520||6418||12,3||39||341||78||4,2||51,8||62,9 %||7,8||||||||||||||||||520||12,3||6418||39||3
|- style="font-style:oblique"
|4 года||||CHI||||||62||39||326||194||1981||10,2||20||107||52||3,1||32,0||59,5 %||6,1||||||||||||||||||194||10,2||1981||20||4
|}

Статистика в плей-офф 

|2010||25||CHI||TE||82||2||2||14||6||143||23,8||1||5||58||3,0||71,5||42,9 %||10,2||||||||||||||||||6||23,8||143||1||0
|-
|2013||28||CAR||TE||88||1||1||6||4||55||13,8||0||2||35||4,0||55,0||66,7 %||9,2||||||||||||||||||4||13,8||55||0||0
|-
|2014*||29||CAR||TE||88||2||2||11||7||95||13,6||0||4||31||3,5||47,5||63,6 %||8,6||||||||||||||||||7||13,6||95||0||0
|-
|2015*||30||CAR||TE||88||3||3||23||16||231||14,4||1||10||54||5,3||77,0||69,6 %||10,0||||||||||||||||||16||14,4||231||1||0
|-
|2017||32||CAR||TE||88||1||1||12||8||107||13,4||1||5||24||8,0||107,0||66,7 %||8,9||||||||||||||||||8||13,4||107||1||0
|- style="background-color: #E0E0E0; font-weight:600; font-style:oblique; border:2px solid black"
|colspan="5"|Карьера||9||9||66||41||631||15,4||3||26||58||4,6||70,1||62,1 %||9,6||||||||||||||||||41||15,4||631||3||0
|- style="font-style:oblique"
|4 года||||CAR||||||7||7||52||35||488||13,9||2||||54||5,0||69,7||67,3 %||9,4||||||||||||||||||35||13,9||488||2||0
|- style="font-style:oblique"
|1 год||||CHI||||||2||2||14||6||143||23,8||1||||58||3,0||71,5||42,9 %||10,2||||||||||||||||||6||23,8||143||1||0
|}

Примечания

Ссылки 

 

Игроки в американский футбол США
Тайт-энды
Игроки «Чикаго Беарз»
Игроки «Каролина Пантерз»